Скирмунт () — польская фамилия.

 Скирмунты — дворянские роды.

Известные носители:
 Скирмунт, Константин Генрихович (1866—1949) — польский политик и дипломат.
 Скирмунт, Роман Александрович (1868—1939) — польский и белорусский политик и государственный деятель.
 Скирмунт, Сергей Аполлонович (1862—1935) — издатель и книготорговец, благотворитель. Глава издательства «Труд» (вместе с В. А. Крандиевским).
 Скирмунт, Хелена (1827—1874) — пинская художница и скульптор. Жена архитектора Казимира Скирмунта, мать известного белорусского историка Констанции Скирмунт, участница антироссийского восстания 1863 года, сосланная за это. Была связана с художником Наполеоном Ордой. Автор опубликованных писем и дневников.